Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Wystartowało 86 zawodników z 46 krajów, w tym dwie kobiety:  Eulalia Rolińska z Polski i Gladys de Seminario z Peru.

Rozegrano tylko rundę finałową 19 października.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w sześciu rundach, w każdej po 10 strzałów. Jan Kůrka i László Hammerl uzyskali taki sam wynik – 598 punktów (wyrównany rekord świata). O złotym medalu zadecydował lepszy wynik Kůrki w ostatniej dziesięciostrzałowej serii.

Przypisy

Bibliografia 
  
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968